Persaud ist der Familienname folgender Personen:

 Aleka Persaud (* 2006), guyanische Schwimmerin
 Brittany Persaud (* 1990), guyanisch-US-amerikanische Fußballspielerin
 John Persaud (* 1956), guyanischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Mandeville